Baiker ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Baiker (* 1945), Schweizer Chemiker und Hochschullehrer
 Stefan Baiker (* 1966), Schweizer Maschineningenieur, Autor und Verleger